Григорий Тимофеевич Тимофеев:
 Тимофеев, Григорий Тимофеевич (1900—1954) — советский военачальник, генерал-майор.
 Тимофеев, Григорий Тимофеевич (1878—1937) — чувашский писатель и этнограф.